Todo nos parece una mierda es el EP de adelanto del tercer álbum de estudio, Performance, del grupo pop Astrud. Fue editado el 9 de noviembre de 2004 por la compañía discográfica Sinnamon Records. El EP se publicó en una tirada limitada dentro de una caja de madera diseñada por Salvador Alimbau.

Lista de canciones 
 Todo nos parece una mierda
 Nuestros poetas
 Hay un hombre en España
 Café con cebolla
 Es que sí
 No tengo miedo

Álbumes de 2004
Álbumes de Astrud